

Persone 
 Anna Weiler (?-1458) – predicatrice tedesca
 Max Weiler (1900-1969) – calciatore svizzero
 Walter Weiler (1903-1945) – calciatore svizzero
 Wayne Weiler (1934-2005) – pilota automobilistico statunitense
 Joseph Halevi Horowitz Weiler (1951) – giurista statunitense
 René Weiler (1973) – calciatore e allenatore di calcio svizzero

Geografia

Austria 
 Weiler – comune nel distretto di Feldkirch (Vorarlberg)

Francia 
 Weiler – antico nome tedesco di Villé, comune nel dipartimento del Basso Reno (Grand Est)
 Weiler – antico nome tedesco di Willer, comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)
 Weiler – antico nome tedesco di Willer-sur-Thur, comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)

Germania

Comuni 
 Weiler – comune nel circondario di Cochem-Zell (Renania-Palatinato)
 Weiler – comune nel circondario di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)
 Weiler bei Bingen – comune nel circondario di Magonza-Bingen (Renania-Palatinato)
 Weiler bei Monzingen – comune nel circondario di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)
 Weiler-Simmerberg – comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Volkhoven/Weiler – quartiere di Colonia, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Weiler – frazione di Bessenbach, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Weiler – ex comune ora frazione di Boppard, città nel circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)
 Weiler – frazione di Eppishausen, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Weiler – frazione di Königsfeld im Schwarzwald, comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Weiler – ex comune ora frazione di Obersulm, comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Weiler – frazione di Osterberg, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Weiler – ex comune ora frazione di Rottenburg am Neckar, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Weiler – ex comune ora frazione di Sinsheim, città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Weiler – ex comune ora frazione di Schorndorf, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Weiler – ex comune ora frazione di Waltenhausen, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Weiler am Berge – ex comune ora frazione di Mechernich, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Weiler am See – frazione di Feuchtwangen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Weiler an der Zaber – ex comune ora frazione di Pfaffenhofen (Germania), comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Weiler-Boppard – frazione di Oberwesel, città nel circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)
 Weiler-Hausen – frazione di Aldenhoven, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Weiler in den Bergen – ex comune ora frazione di Schwäbisch Gmünd, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Weiler in der Ebene – ex comune ora frazione di Zülpich, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Weiler Langweiler – frazione di Aldenhoven, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Weiler ob der Fils – ex comune ora frazione di Ebersbach an der Fils, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)

Lussemburgo 
 Weiler-la-Tour – comune nel cantone di Lussemburgo (Lussemburgo)